Sporer steht für

 Sporer, ein historischer Beruf  

Sporer ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Sporer (um 1450/1460–1526), südwestdeutscher Baumeister und Bildhauer
 Fidel Sporer (1731–1811), deutscher Bildhauer des Rokoko
 Klaus W. Sporer (1939–2020), deutscher Maler, Musiker, Komponist und Lyriker
 Marie-Therese Sporer (* 1996), österreichische Skirennläuferin
 Michael Sporer (* 1967), deutscher Moderator und Sprecher

Siehe auch:
 Spörer
 Sporrer